Batorz (plaats), plaats in Polen
 Batorz (gemeente), plaats in Polen